Мирненское сельское поселение — муниципальное образование в России:

 Мирненское сельское поселение — входит в Дубовский район Ростовской области
 Мирненское сельское поселение — входит в Томский район Томской области
 Мирненское сельское поселение — входит в Хабаровский район Хабаровского края
 Мирненское сельское поселение — входит в Сосновский район Челябинской области

См. также

 Мирненское сельское муниципальное образование (Калмыкия)
 Мирнинское сельское поселение